Massimo Fiorio – politico
Massimo Fiorio – musicista e scrittore